Ksenon oksid se može odnositi na:
 Ksenon dioksid, , nestabilni oksid
 Ksenon trioksid, -{XeO3}-
 Ksenon tetroksid, -{XeO4}-